Il doppio  del Bancolombia Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Brian Dabul e Ramón Delgado erano i detentori del titolo. Delgado ha deciso di non partecipare.

Dabulha fatto coppia con Sebastián Decoud, ma ha perso contro Santiago González e Jean-Julien Rojer.

Sebastián Prieto e Horacio Zeballos hanno battuto in finale 7–6(5), 6–4 Alexander Peya e Fernando Vicente.

Teste di serie

 Máximo González /  Sergio Roitman (primo turno)
 Santiago González /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)

 Sebastián Prieto /  Horacio Zeballos (campione) 
 Óscar Hernández /  Iván Navarro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bancolombia Open 2009